Сборная Шотландии по футболу () — национальная сборная Шотландии, представляющая Шотландию на международных соревнованиях по футболу. С момента первого международного матча сборной Шотландии в 1872 году, 29 игроков забили три или более голов за сборную. Первым игроком, забившим три гола, стал
Джон Макдугалл, выступавший за клуб «Левен», в матче против сборной Англии 2 мая 1878 года. Денис Лоу является единственным игроком, забившим четыре гола в одном матче, более чем один раз. Больше всего хет-триков — по три — сделали Роберт Смит Мак-Колл, Денис Лоу и Хьюи Галлахер. Последний хет-трик на счету Колина Стейна в матче против Кипра (8:0) в отборочном матче к ЧМ-1970.

С 1872 года сборной Шотландии забивали 7 хет-триков. Первый хет-трик забил игрок сборной Англии Деннис Уилшоу 2 апреля 1955 года на домашнем чемпионате Великобритании. Последний на данный момент хет-трик на счету Лэндона Донована в товарищеском матче в мае 2012 года — тогда сборная США победила со счетом 5:1.

Список хет-триков 
Данные приведены на 21 января 2023 года

Список хет-триков, забитых в ворота сборной Шотландии 
Сборной Шотландии забивали семь хет-триков, четыре из которых были забиты игроками из сборных Соединённого Королевства.

Комментарии 

 Полный список результатов матчей сборной Шотландии 1872-1880, 1881-1890, 1891-1900, 1901-1910, 1911-1920, 1921-1930, 1931-1939, 1946-1950, 1951-1955, 1956-1960, 1961-1965, 1966-1970, 1971-1975, 1976-1980, 1981-1985, 1986-1990, 1991-1995, 1996-2001, 2002-2005, 2006-2010, 2011 представлен на сайте RSSSF.
 Некоторые источники приписывают Галлахеру шестой гол.

Примечания

Ссылки 
 
 

Сборная Шотландии по футболу
Списки хет-триков в футболе